Nutak kan syfta på:
 Nutak – ett berg i Grönland, se Nûluk (berg i Grönland)
 Nutak, Labrador – en tidigare boplats i Newfoundland och Labrador